Die Heilbronn Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 19. bis 27. Januar 2013 in Talheim bei Heilbronn, Deutschland stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 68 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 57 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 95 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Talheim (Landkreis Heilbronn)